Сан Хуан де лос Оливос има више значења:

 Сан Хуан де лос Оливос, Антонио Спесија (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан де лос Оливос, Рикардо Круз (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику